Mowse ist der Familienname von
 William Mowse († 1588) englischer Jurist und Hochschullehrer

Die Abkürzung MOWSE steht für
 MOWSE (Proteinforschung), eine Methode zur Identifikation von Proteinen aus ihren Peptidmassen